Le barrage de Badoush est un barrage inachevé situé en Irak, sur le Tigre, au nord-ouest de Mossoul, en amont de la localité de Badoush, et en aval du barrage de Mossoul.

Histoire 
Le Ministère irakien de l'Irrigation débuta sa construction en 1988, les sanctions économiques mises en place par l'ONU à la suite de l'invasion du Koweït les troupes irakiennes en , auront raison du chantier qui stoppe en 1991, alors que seulement 40 % du projet a réalisé.

Notes et références 

Badush